Achim von Arnim kan hentyde til to personer:

 Ludwig Achim von Arnim (1781-1831) – en tysk digter.
 Achim von Arnim (maler) (1858-1891) – en tysk maler og barnebarn af digteren og Bettina von Arnim.